Zobec je český rodový název pro několik druhů klipkovitých ryb:
 Chelmon Cloquet, 1817
 Chelmonops Bleeker, 1876
 Coradion Kaup, 1860

Související články 
 klipka